Kirschbaum steht für:

 Baum der Vogel-Kirsche (Süßkirsche)
 Baum der Sauerkirsche (Weichselkirsche)

Kirschbaum ist der Name folgender Orte:
 Kirschbaum (Gefrees), Ortsteil der Stadt Gefrees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Kirschbaum (Lindlar), Ortsteil der Gemeinde Lindlar, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kirschbaum (Overath), Ortsteil der Stadt Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kirschbaum (Stammbach), Ortsteil des Marktes Stammbach, Landkreis Hof, Bayern
Kirschbaum, eine alternative Bezeichnung für den Kirschbaumer Hof in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen
 Kirschbaum, Gut und Dorf im Kreis Allenstein, Ostpreußen, seit 1945:  Kierzbuń, Weiler der in der Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen

Kirschbaum ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Kirschbaum (* 1993), deutsche Fußballspielerin
 Carl Ludwig Kirschbaum (1812–1880), deutscher Entomologe und Biologe
 Charlotte von Kirschbaum (1899–1975), deutsche Theologin
 Christa Kirschbaum (* 1961), deutsche Kirchenmusikerin
 Christoph Kirschbaum (* 1958), deutscher Gitarrist und Komponist
 Emil Kirschbaum (1900–1970), deutscher Verfahrenstechniker
 Engelbert Kirschbaum (1902–1970), deutscher Archäologe
 Erik Kirschbaum (* 1960), US-amerikanischer Journalist und Auslandskorrespondent
 Eugen Kirschbaum (1864–1915), deutscher Kommunalpolitiker
 Eva Cancik-Kirschbaum (* 1965), deutsche Altorientalistin
 Gerhard Kirschbaum (* 1922), deutscher Politiker (SED)
 Heinrich Kirschbaum (* 1974), deutscher Slawist, Essayist und Übersetzer

 Joseph von Kirschbaum (1758–1848), deutscher Rechtswissenschaftler, Hofmeister und Kunstsammler
 Martin Kirschbaum (1888–1958), deutscher Kriminalbeamter
 Max Kirschbaum (1882–1932), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Elberfeld
 Maximilian von Kirschbaum (1862–1916), deutscher Generalmajor
 Peter Joseph Kirschbaum (1866–1926), deutscher Fotograf 
 Thorsten Kirschbaum (* 1987), deutscher Fußballtorwart
 Walter Rudolf Kirschbaum (1894–1982), deutsch-amerikanischer Neurologe und Psychiater
 Werner Kirschbaum (* 1956), deutscher Pianist, Komponist und Dirigent
 William Kirschbaum (1902–1953), US-amerikanischer Schwimmer

Siehe auch:
 Emil Kirschbaum-Medaille
 Herrenhaus Klein Kirschbaum
 Kirschbaumer Hof
 Ōshima-Kirschbaumstumpf
 Unterm Kirschbaum
 Zeche Kirschbaum
 Kerschbaum
 Kirschenbaum
 Kirshbaum